

Слуда — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Слуда — присілок, Тарногський район, Вологодська область
 Слуда — присілок, Тотемський район, Вологодська область